Volle maan (astronomie), een term uit de astronomie
Volle maan (film), een Nederlandse film uit 2002
Volle maan (single), een single van band Leopold 3 uit 1991
Volle maan (stripverhaal), een stripalbum uit 1996 door Yves Swolfs
Volle maan (Suske en Wiske), een verhaal uit de stripreeks Suske en Wiske
Volle Maan (televisieprogramma), een programma van de VRT
Volle maan (Urbanus), een muziekalbum van Urbanus
Guru Purnima, een hindoeïstische feestdag op Purnima (volle maan)